Сёстры Уильямс - победительницы турнира.

Сеянные 
Первые четыре сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Серена Уильямс /  Винус Уильямс (Титул)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Полуфинал)
  Надежда Петрова /  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Лизель Хубер /  Анабель Медина Гарригес ''(Второй раунд)

<ol start="5">
 Кара Блэк /  Елена Веснина ''(Первый раунд)
 Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс ''(Второй раунд)
 Бетани Маттек-Сандс /  Янь Цзы ''(Второй раунд)
 Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта ''(Финал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка женского парного турнира

Mutua Madrileña Madrid Open 2010